Генна́дий Никола́евич Андре́ев: Андреев, Геннадий Николаевич (1920—?) — советский футболист.
 Андреев, Геннадий Николаевич (1929—?) — советский футболист.
 Андреев, Геннадий Николаевич (1936—1986) — советский государственный и партийный деятель и дипломат.

Примечания